Стрижа́вка () — село на Украине, Ставищенского района Киевской области.

Населённые пункты Ставищенского района